Addams puede referirse a:

 Addams, cráter de impacto en el planeta Venus.

Personas 

Aubrey Addams, actriz pornográfica estadounidense.
Ava Addams, actriz pornográfica y modelo erótica británica.
Calpernia Addams, actriz, escritora, música y activista estadounidense.
Charles Addams, caricaturista estadounidense.
Dawn Addams, actriz cinematográfica y televisiva británica.
Jane Addams, socióloga feminista, pacifista y reformadora estadounidense.
Jenny Addams, deportista belga.

Serie de televisión y películas 

The Addams Family, serie de televisión estadounidense.
The Addams Family, película de 1991.
Addams Family Values, película de 1993.